Seemandel steht für:
 Katappenbaum oder Seemandelbaum (Terminalia catappa), als Baum in Südostasien wachsende Pflanzenart aus der Familie der Flügelsamengewächse (Combretaceae)
 Seemandeln (Philine), eine Schneckengattung der Hinterkiemerschnecken, in der Nord- und Ostsee durch die Offene Seemandel (Philine aperta) vertreten
 Philinidae, Familie der Seemandeln, zu denen die Gattung Philine gehört